Thousand Islands kan syfta på följande:

 Thousand Islands, en arkipelag i Saint Lawrencefloden mellan USA och Kanada
 Thousand Islands nationalpark, en nationalpark i Kanada
 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, ett distrikt i Indonesien